

Virus 

Herpes virus

Infezioni erpetiche 

Herpes labiale - malattia infettiva classicamente localizzata al labbro e alla cute circostante
Herpes genitale – malattia infettiva che si manifesta a livello dei genitali esterni
Herpes zoster – noto come fuoco di Sant'Antonio, si localizza tipicamente al torace, al collo e alle spalle
Herpes zoster oticus – si manifesta a livello dell'orecchio
Herpes oftalmico – localizzato all'occhio

Altre infezioni 

Herpes circinatus – altro nome con cui è conosciuta la tinea corporis
Herpes gestationis – malattia autoimmune nota come pemfigoide gravidico